Bidou peut désigner :
 Bidou Laloge, un personnage de fiction créé par l'auteur québécois Claude-Henri Grignon
 plusieurs localités du Cameroun :
 Bidou I
 Bidou II
 Bidou III (commune de Niete).

Bidou, un jeu de dés.